Нил Э. Джонсон (; родился 17 апреля 1943 года, Джэксон, штат Мичиган, США) — американский профессиональный баскетболист, который провёл четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации, плюс ещё три сезона в Американской баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Нил Джонсон родился 17 апреля 1943 года в городе Джэксон (штат Мичиган), затем переехал в Нью-Йорк, где учился в средней школе имени Джорджа Вашингтона, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в NCAA на сайте Thedraftreview.com
 Статистика в АБА и НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Краткая биография в АБА на сайте Nasljerseys.com

Баскетболисты США
Игроки «Крейтон Блюджейс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Выпускники Крейтонского университета